Plaats in Indonesië
 Sumberanyar (Banyuputih), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Sumberanyar (Jatibanteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Sumberanyar (Maesan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sumberanyar (Mlandingan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Sumberanyar (Paiton), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sumberanyar (Rowokangkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sumberanyar (Wongsorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Anyar, doorverwijspagina